Алекса́ндрова (Алекса́ндровская) пу́стынь
 Александрова пустынь — упразднённый монастырь в Ярославской области
 Александрова Пустынь — деревня (ранее село) при нём
 Александрова пустынь — прежнее название Александро-Свирского монастыря.

См. также 
 Александрова